Adel Township ou Adell Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Adel Township, du comté de Dallas, en Iowa ;
 , du comté de Sheridan, dans le Kansas.

Homonymie de townships